Бангкок:

 Бангкок — столица и самый крупный город Таиланда.
 Бангкок — бухта в северной части Сиамского залива.
 «Бангкок Банк» — тайский футбольный клуб.
 «Бангкок Гласс» — прежнее название футбольного клуба «Би Джи Патхум Юнайтед».
 «Бангкок Хилтон» — австралийская остросюжетная шестисерийная мелодрама 1989 года, снятая для телевидения.
 Бангкок, Джессика (род. 1980) — сценический псевдоним американской порноактрисы.